A 860-as számú elővárosi autóbusz Pomáz, autóbusz-állomás és Dobogókő, Hegytető között közlekedik, Pilisszentkereszten keresztül. Betétjárata a 861-es busz, kiegészítő járata a 862-es busz. A járatokat a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Pomáz autóbusz-állomásvégállomás||40||35
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Pomáz, Dózsa György utca||39||34
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Pomáz, városháza||38||33
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Pomáz, Szabadság tér||37||32
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Pomáz, Egres utca||36||31
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| Pomáz, Szedres utca||35||30
|align=left|
|-
|colspan=2|6|| Pomáz, Híd||34||29
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Pomáz, Papmalom||33||28
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Csobánkai elágazás||31||26
|align=left|
|-
|colspan=2|10|| Csikóváraljai menedékház||30||25
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Kiskovácsi puszta||29||24
|align=left|
|-
|colspan=2|12|| Kiskovácsi, Kórház||28||23
|align=left|
|-
|colspan=2|13|| Pankos-tető||27||22
|align=left|
|-
|colspan=2|15|| Gyógyáruértékesítő Vállalat||25||20
|align=left|
|-
|colspan=2|16|| Közép major||23||18
|align=left|
|-
|colspan=2|17|| Nagykovácsi puszta||21||16
|align=left|
|-
|colspan=2|19|| Pilisszentkereszt, Pomázi út 35.||19||14
|align=left|
|-
|colspan=2|21|| Pilisszentkereszt, pilisszántói elágazás||17||12
|align=left|
|-
|∫||22||  Pilisszentkereszt, Forrás utca||16||∫
|align=left|
|-
|∫||24|| Pilisszentkereszt, autóbusz-forduló||15||∫
|align=left|
|-
|∫||25|| Pilisszentkereszt, Forrás utca||13||∫
|align=left|
|-
|24||28|| Kakashegyi erdészházak||colspan=2|9
|align=left|
|-
|28||32|| Dobogókő, Kétbükkfanyereg||colspan=2|5
|align=left|
|-
|31||35|| Dobogókő, Pilis üdülő||colspan=2|2
|align=left|
|-
|32||36|| Dobogókő, MANRÉZA||colspan=2|1
|align=left|
|-
|33||37|| Dobogókő, hegytetővégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pomáz autóbuszvonalai